

Селніца — село у повіті Марамуреш, входить до складу комуни Віма-Міке.

Селниця — населений пункт в Крапинсько-Загорській жупанії у складі громади Марія-Бистриця.
 Селниця — громада і населений пункт в Меджимурській жупанії.
 Селниця-Міхолецька — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Светі-Петар-Ореховець.
 Селниця-Подравська — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Леград.
 Селниця-Псар'євацька — населений пункт в Загребській жупанії у складі міста Светий Іван-Зелина.
 Селниця-Щитар'євська — населений пункт в Загребській жупанії у складі міста Велика Гориця.

Див. також 
 Селниця